Галичаны — название населённых пунктов.

Украина 
 Галичаны — село в Городокском районе Львовской области.
 Галичаны — село в Гороховском районе Волынской области.